Joublanc ist der Familienname folgender Personen: